Узлесье — название населённых пунктов на Украине:

 Узлесье — село в Беловодском районе Луганской области.
 Узлесье — село в Дубровицком районе Ровненской области.